Daredevil – bohater z wytwórni Marvel
 Daredevil – amerykański film science-fiction z 2003 roku w reżyserii Marka Stevena Johnsona
 Daredevil – amerykański serial science-fiction z 2015 roku
 Daredevil: Żółty –  amerykańska sześciozeszytowa seria komiksowa autorstwa Jepha Loeba